Abovyan kan syfta på följande platser:

Armenien 

 Abovyan (ort i Armenien, Kotajk), 
 Abovyan (ort i Armenien, Ararat), 

Robotskapade Armenienförgreningar